Notodelphys är ett släkte av kräftdjur. Notodelphys ingår i familjen Notodelphyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Notodelphys